Brani musicali al numero uno in Finlandia – lista delle canzoni al numero uno del 2009
 Brani musicali al numero uno in Finlandia – lista delle canzoni al numero uno del 2010
 Brani musicali al numero uno in Finlandia – lista delle canzoni al numero uno del 2011
 Brani musicali al numero uno in Finlandia – lista delle canzoni al numero uno del 2012
 Brani musicali al numero uno in Finlandia – lista delle canzoni al numero uno del 2013
 Brani musicali al numero uno in Finlandia – lista delle canzoni al numero uno del 2014
 Brani musicali al numero uno in Finlandia – lista delle canzoni al numero uno del 2015
 Brani musicali al numero uno in Finlandia – lista delle canzoni al numero uno del 2016